Endeavor Group Holdings, o semplicemente Endeavor, noto anche come William Morris Endeavor, WME o WME-IMG, è un'agenzia di talenti statunitense con uffici a Beverly Hills, California, Stati Uniti. La società è stata fondata nell'aprile 2009, dopo la fusione di William Morris e Endeavour. WME rappresenta artisti su tutte le piattaforme multimediali, in particolare film, televisione, musica, teatro, digitale e pubblicità. Rappresenta anche la National Football League (NFL) e la National Hockey League (NHL), nonché l'Ultimate Fighting Championship e Miss Universo. La società è gestita dal CEO Ari Emanuel. In precedenza era diretta da Patrick Whitesell.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni